Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1961/1962 vans av Partizan, som vann sin fjärde titel.

Lag
Vid slutet av föregående säsong åkte RNK Split och Radnički Belgrad ur serien. De ersattes av FK Novi Sad och Borac Banja Luka.

Tabell

Winning squad
  FK Partizan (huvudtränare: Stjepan Bobek)
spelare (seriematcher/seriemål) Velibor Vasović (22/2)Milutin Šoškić (22/0) (målvakt)Milan Galić (21/7)Fahrudin Jusufi (21/0)Vladica Kovačević (19/15)Milan Vukelić (17/6)Joakim Vislavski (17/3)Velimir Sombolac (17/0)Lazar Radović (16/2)Branislav Mihajlović (16/0)Zvezdan Čebinac (14/3)Milorad Milutinović (12/0)Radivoj Ognjanović (9/1)Dragoslav Jovanović (8/0)Ljubomir Mihajlović (6/0)Dragomir Slišković (4/1)Ivan Rajić (3/1)Miodrag Petrović (3/0)Vladimir Petrović (3/0)Bruno Belin (2/0)Mustafa Hasanagić (1/0)

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1961/1962
1961 i Jugoslavien
1962 i Jugoslavien